

Persone
 Günther Quandt (1881-1954) – imprenditore tedesco
 Harald Quandt (1921-1967) – imprenditore e aviatore tedesco
 Johann Gottlob von Quandt (1787-1859) – storico dell'arte e mecenate tedesco
 Johann Jakob Quandt (1686-1772) – teologo e bibliotecario tedesco
 Sven Quandt (1956) – dirigente sportivo tedesco

Altro
 Il commissario Quandt (Ein Mord für Quandt) – serie televisiva tedesca